Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1942–43-ban 16 csapat küzdött a bajnoki címért. Megismételte előző évi teljesítményét a Csepeli WMFC, második bajnokságát nyerte meg. A háborús katonai behívások miatt nem tudott kiállni a mérkőzésekre sok csapat az alsóbb osztályokban, így nem volt kieső és feljutó csapat sem.

Végeredmény 

A bajnok Weisz Manfréd FC játékosai
Szekeres András (17) – Kállói Béla (35), Szalay II István (30) – Kapta László (20), Olajkár II Sándor (24), Gere József (25) – Fuszek Kamill (29), Marosvári Béla (30), Szabadkai Lajos (18), Dudás János (29), Pintér József (25).
Játszott még: Rákosi Ferenc (14), Dósai István (13), Jávor II László (10), Bakos László (9), Keszthelyi Mihály (4), Surányi László (4), Kiss II Alajos (2), Nagy Jenő (1).
Edző: Jávor Pál

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok